

Aziende 
 Yellow Bird – casa di produzione svedese

Cinema 
Yellow Bird – cortometraggio del 1912 diretto da W.V. Ranous
Yellow Bird – film del 1970 prodotto dalla Century Cinema Corporation
Yellow Bird – cortometraggio del 2005 diretto da Jessie Wallace

Musica 
 Yellow Bird – singolo di Arthur Lyman del 1961.
 Yellow Bird – album di Arthur Lyman del 1961.

Altro 
 Yellow Bird – cocktail a base di rum